Pchnięcie kulą kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Palais des Sports w Grenoble. Rozegrano od razu finał 11 marca 1972. Zwyciężyła reprezentantka Związku Radzieckiego Nadieżda Cziżowa, która tym samym obroniła tytuł zdobyty na poprzednich mistrzostwach.

Rezultaty 
Rozegrano od razu finał, w którym wzięło udział 13 miotaczek.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pchnięcie kulą kobiet